Jan Huokko, švedski hokejist, * 11. junij 1974, Gustavsberg, Švedska.

Huokko je v švedski ligi igral za klube Leksands IF, AIK IF in Södertälje SK, največ dvanajst sezon za Leksands IF v dveh delih. V letih 2000, 2001 in 2002 je bil izbran na tekmo vseh zvezd švedske lige. V sezoni 2001/02 je igral za klub SaiPa Lappeenranta v finski ligi. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1999, kjer je bil dobitnik bronaste medalje, sam pa je dosegel dve podaji na desetih tekmah.

Statistika kariere

|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 4
| 0
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska ml. liga
| 92/93
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 25
| 0
| 0
| 0
|
| 14
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Leksands IF
| Švedska ml. liga
| 93/94
|
| 3
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 27
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Leksands IF
| Švedska ml. liga
| 94/95
|
| 3
| 2
| 5
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 40
| 10
| 8
| 18
|
| 14
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 40
| 10
| 11
| 21
|
| 32
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 50
| 5
| 7
| 12
|
| 38
|
| 9
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|-
| Leksands IF
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 44
| 10
| 7
| 17
| +8
| 34
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -3
| 4
|-
| Leksands IF
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 0
| 4
| 4
|
| 0
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 46
| 21
| 16
| 37
| +12
| 28
|
| 4
| 3
| 1
| 4
| +2
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 10
| 0
| 2
| 2
| +3
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 99/00
|
| 44
| 10
| 15
| 25
| -15
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 44
| 8
| 5
| 13
| -12
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 3
| 1
| 4
| +4
| 4
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 01/02
|
| 24
| 4
| 4
| 8
| -7
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 01/02
|
| 25
| 5
| 5
| 10
| -14
| 47
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 01/02
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 0
| 6
| 6
| 0
| 10
|-
| AIK IF
| Švedska 3. liga
| 02/03
|
| 26
| 7
| 9
| 16
| +12
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 02/03
|
| 10
| 1
| 1
| 2
| -1
| 12
|
| 14
| 4
| 2
| 6
| +3
| 12
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 03/04
|
| 49
| 9
| 15
| 24
| -10
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 04/05
|
| 50
| 11
| 8
| 19
| -4
| 42
|
| 10
| 0
| 2
| 2
| +3
| 6
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 05/06
|
| 50
| 12
| 12
| 24
| -21
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 1
| 5
| 6
| +4
| 18
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 06/07
|
| 42
| 16
| 21
| 37
| +17
| 48
|
| 10
| 3
| 1
| 4
| +4
| 6
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 07/08
|
| 37
| 16
| 16
| 32
| +14
| 30
|
| 10
| 4
| 1
| 5
| 0
| 4
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 08/09
|
| 31
| 11
| 21
| 32
| +30
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 09/10
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 750
| bgcolor="#7FFF00" | 183
| bgcolor="#7FFF00" | 201
| bgcolor="#7FFF00" | 384
| bgcolor="#7FFF00" | +12
| bgcolor="#7FFF00" | 545
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 108
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" | +17
| bgcolor="#7FFF00" | 80
|}

Glej tudi
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti SaiPa Lappeenranta
Hokejisti AIK
Hokejisti Södertälje SK